Административное деление Брестской области представлено 16 районами, 3 городами областного подчинения (Брест, Барановичи, Пинск), 5 городами районного подчинения, 8 поселками городского типа,  2 194 сельскими населенными пунктами.

Представительную власть осуществляют областной Совет депутатов, районные Советы депутатов — 16, городской Совет депутатов — 3; городские Советы депутатов городов районного подчинения — 5, поселковые и сельские Советы депутатов — 225.

Исполнительная власть представляет областной исполнительный комитет, районные и городские исполнительные комитеты — 19, исполнительные комитеты городов районного подчинения — 5, поселковые и сельские исполнительные комитеты — 225.

Районы и города областного подчинения

Примечания

Ссылки 
 Брестский областной исполнительный комитет